Eau chaude peut désigner :
 Eau chaude
 Eau chaude sanitaire (Chauffage de l'eau)
 Ordre national de la Légion d'honneur
 Ruisseau à l'Eau Chaude
 L'Eau chaude, l'eau frette